Tour de France 1993 cyklades 3–25 juli 1993 och vanns av Miguel Indurain, Spanien. Miguel Induráin vann därmed sin tredje slutseger i Tour de France.

Etapper

Slutställning

Referenser 

1993 i Frankrike
Sportåret 1993
1993